Apel pode referir-se a:
 Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL)
 Karl-Otto Apel, filósofo alemão (1922–2017).

Ver também 
 Karel Appel, pintor neerlandês, co-fundador do Grupo CoBrA (1921 — 2006)

Desambiguação